Le tournoi de tennis de Californie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Bakersfield du  au .

Jennifer Mundel remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Harrington, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kylie Copeland et Lori McNeil.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Californie
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Californie
Sport en Californie en 1983
Bakersfield (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en septembre 1983
Tennis en octobre 1983